kampania filipińska (1941–1942) – japońska inwazja na Filipiny podczas II wojny światowej
 kampania filipińska (1944–1945) – odbicie wysp z rąk japońskich przez wojska alianckie